Solberg é um sobrenome de origem norueguesa (Sol significa sol e Berg significa montanha), e pode referir-se a:

 Erna Solberg (º  1961), uma política norueguesa (Høyre)
 Henning Solberg (º  1973, Askim), um piloto norueguês
 Petter Solberg (º  1974, Askim), um piloto de rali norueguês
 Sanna Solberg (º  1990), um jogador de handebol norueguesa
 (Elsa Katrine) "Trine" Solberg(-)Hattestad, née Solberg (º  1966, Lørenskog), uma atleta e campeã olímpica norueguesa no lançamento de dardo

Ver também 
 Sohlberg, Sollberg, Sollberger
Desambiguação